Kraatz ist der Name folgender Orte:
 Kraatz (Arendsee), Ortsteil der Stadt Arendsee (Altmark) im Altmarkkreis Salzwedel in Sachsen-Anhalt
 Kraatz (Gransee), Ortsteil der Stadt Gransee im Landkreis Oberhavel in Brandenburg
 dazu gehörig die Wohnplätze Kraatz-Ausbau und Kraatz-Siedlung 
 Kraatz (Nordwestuckermark), Ortsteil der Gemeinde Nordwestuckermark im Landkreis Uckermark in Brandenburg

Kraatz ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander von Kraatz-Koschlau (1817–1897), preußischer Generalleutnant und Divisionskommandeur, zuletzt General der Infanterie
 Birgit M. Kraatz (* 1939), deutsche Journalistin
 Fritz Kraatz (1906–1992), Schweizer Eishockeyspieler und -funktionär
 Gustav Kraatz (1831–1909), deutscher Insektenkundler
 Helmut Kraatz (1902–1983), deutscher Mediziner
 Karl Ludwig Kraatz (1900–1974), deutscher Reporter und Filmkritiker
 Luise Kraatz (* 1990), deutsche Snookerschiedsrichterin
 Reinhart Kraatz (1925–1996), deutscher Geologe und Paläoanthropologe
 Victor Kraatz (* 1971), kanadischer Eiskunstläufer
 Walter Charles Kraatz (1893–1970), US-amerikanischer Zoologe
 Wilhelm Kraatz (Wilhelm Heinrich Kraatz; 1865–1945), deutscher Kunstgärtner und Kommunalpolitiker

Kraatz steht für
 Leopold Kraatz, 1865 in Berlin gegründete Lithographische Anstalt mit Steindruckerei und Landkarten-Verlag

Siehe auch:
 Kraatz-Koschlau
 Kraaz
 Kratz
 Kraz
 Cratz
 Gratz
 Graz